DMB est un code qui peut signifier :
 .

DMB est un sigle qui peut signifier :
 Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (en français, diffusion multimédia numérique terrestre), un système de diffusion numérique terrestre basé sur le Digital Audio Broadcasting ;
 Dave Matthews Band, un groupe de folk rock américain, originaire de Charlottesville, en Virginie.